Lítlafjall – rilievo dell'isola di Kunoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 471 metri.
 Lítlafjall – rilievo dell'isola di Streymoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 198 metri.